Dave steht für:

 Dave (Belgien), zu Namur gehörende belgische Ortschaft
 Dave (Fernsehsender), ein digitaler Fernsehsender von UKTV im Vereinigten Königreich und Irland
 Dave (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (seit 2020)
 Dave (Film), US-amerikanische Filmkomödie von Ivan Reitman (1993)
 Dave (Roman), Roman von Raphaela Edelbauer aus dem Jahr 2021
 Dave, 1985 erschienenes Buch und 1988 erschienener Film über Dave Dave (s. u.)
 Dave, Kurzform für David, siehe David (Vorname)
 Dave (ORF), eine fiktionale Dokumentation von Jan Nikolaus über den fiktiven ORF-Moderator Dave

Familien-/Künstlername:
 Dave (Künstler) (* 1969), Schweizer Künstler
 Dave (Sänger) (* 1944), niederländischer Popsänger
 Dave (Rapper) (* 1998), britischer Rapper und Schauspieler
 Dave202 (* 1973), Schweizer DJ und Musikproduzent
 Dave Dave (David Rothenberg; 1976–2018), amerikanischer Künstler

 Chris Dave (* 1973), amerikanischer Funk- und Fusion-Musiker
 Pradeep Kumar Dave, indischer orthopädischer Chirurg und Hochschullehrer
 Victor Dave (1845–1922), belgischer Journalist und Anarchist

DAvE steht für:
 DAvE (Infineon), Softwareentwicklungstool für Infineon-Mikrocontroller